Біла́ді (араб. بلادي; [bɪˈlæːdiː], «моя країна») — гімн Держави Палестина. Композитор: Алі Ізмаель. Текст писав Саїд Аль Музайин. Гімн був прийнятий палестинською національною радою в 1996 році.

Текст арабською 
كلمات سعيد المزين (فتى الثورة)
ألحان صبري محمود

فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود

فدائي فدائي فدائي يا شعبي يا شعب الخلود

بعزمي وناري وبركان ثاري

وأشواق دمي لأرضي وداري

صعدت الجبال وخضت النضال

قهرت المحال حطمت القيود

فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود

بعصف الرياح ونار السلاح

وإصرار شعبي لخوض الكفاح

فلسطين داري فلسطين ناري

فلسطين ثاري وأرض الصمود

فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود

بحق القسم تحت ظل العلم

بأرضي وشعبي ونار الألم

سأحيا فدائي وأمضي فدائي

وأقضي فدائي إلى أن أعود

فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود

Див. також 
 Герб Палестинської держави
 Прапор Палестинської держави

Посилання 
 Англійський переклад тексту

Національні символи Палестинської держави
Палестина
Палестина
Пісні 1996
Музика Палестини